Шубенский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Зональном районе Алтайского края России. Административный центр — село Шубёнка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1149 человек, в том числе 560 мужчин и 589 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1195 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Шубёнка.

Примечания 

Муниципальные образования Зонального района
Сельские поселения Алтайского края